Anastasia Zhukovskaya (Borisov, Bielorrusia, 12 de abril de 1990) conocida artísticamente como Anastasia McQueen, es una destacada saxofonista que trabaja además como modelo y empresaria.

Aunque comenzó su formación con la música clásica y los estudios convencionales de música, ha enfocado su carrera hacia estilos más actuales como el pop o la música de baile. Actualmente reside en Ibiza donde combina su carrera musical con algunos trabajos en el mundo de la moda y el deporte, su otra pasión.

1997-2000: infancia 
Anastasia nace en el seno de una familia que se esfuerza por inculcarle principios de disciplina y trabajo. A pesar de ser hija única, nunca le pusieron las cosas fáciles y quisieron que tuviera una completa formación tanto en el terreno académico como fuera de este, además de lograr desenvolverse como persona independiente y responsable.

Desde pequeña se acostumbró a ir a la escuela N.º 8 de su ciudad, donde estudiaba. Además de estudiar en el colegio siempre realizó otras actividades extraescolares como gimnasia, kárate o bellas artes hasta que descubrió la música.

2000-2009: estudios musicales 
Tras probar suerte con diferentes actividades extra escolares, en el año 2000, con diez años, Anastasia acude por primera vez a la escuela de música. Su ilusión era aprender a tocar la guitarra, pero no había plazas para este instrumento.

Anastasia recuerda que el primer día lloró amargamente y que no quería ir a clase porque estaba muy decepcionada por no poder aprender el instrumento que había escogido. Pero sus padres la convencieron para que probara al menos un día. 

Cuando cogió el saxofón en sus manos por primera vez y descubrió el sonido que podía llegar a conseguir con ese instrumento, se le olvidó todo su disgusto. Fue un amor a primera vista que ha ido aumentando hasta hoy en día.

Anastasia continuó compaginando sus estudios en la escuela con las clases de saxo y en el 2005 ingresó en el Conservatorio Michal Oginski en Molodechno. En 2009 obtuvo su titulación de profesora de saxo, músico de orquesta y directora de orquesta a la vez que realizó estudios de piano.

2009-2011: Minsk 
En el año 2009 Anastasia se traslada a vivir a Minsk y comienza a cursar estudios en la Universidad Economía, Estadística e Informática de Moscú. Fiel a la filosofía de vida en la que había sido educada, compagina sus estudios con el trabajo para costearse la estancia y los estudios universitarios.

Durante el 2009 y hasta el año 2011 trabaja en el banco BelSwissBank, uno de los más importantes de Bielorrusia, como administradora. Se convierte en la trabajadora más joven que logra ese puesto (Banco) . A un tiempo, también comienza a trabajar realizando diferentes trabajos en eventos y discotecas de Minsk consiguiendo abrirse camino y ser cada vez más solicitada.

2011-2013: despega su carrera musical 
En el año 2011 Anastasia ya comienza a ser contratada para un gran número de shows no solo en Bielorrusia, también en otros países y por eso decide dejar su trabajo en el banco y lanzarse de lleno a su carrera musical. Comienza a viajar cada vez más a menudo con sus espectáculos lo que la ayuda a ganar todavía más experiencia sobre el escenario.

Es en esta etapa cuando graba varias canciones con la banda Litesound, muy conocidos ya que en el año 2012 representaron a Bielorrusia en el Festival de Eurovisión. También los acompaña en varios conciertos en directo.

Toca también junto a Nicolay Skoricov en varias actuaciones y aparece en programas de televisión junto a figuras tan conocidas como Olga Barabanschicova. En 2013 forma parte de un famoso show de la televisión rusa llamado  “Historia Irreal”  en el que aparecía tocando el saxo junto con Alexander Pushnoy, uno de los showman más conocidos de Rusia. Sus números podían verse al principio y al final de programa además de en los cortes intermedios.

2013- actualidad: Ibiza 
En septiembre del año 2013, Anastasia conoce a Lindsay McQueen durante uno de sus shows en Bakú, Azerbaiyán. Juntos llevan a cabo un show que combina el espectáculo de saxo de Anastasia con el de Flyboard de Lindsay, el cual tiene un gran éxito.

Decidida a continuar con su trabajo conjunto, en diciembre del 2013 Anastasia se traslada a vivir a Ibiza donde todavía reside actualmente. En 2013 adopta el nombre artístico de Anastasia McQueen.

Durante su primer año en la isla se dedica a estudiar castellano, idioma que añade a los cuatro que ya hablaba anteriormente (bielorruso, ruso, inglés e italiano) y a darse a conocer en el complicado mundo de las salas de fiesta de la isla a las que acuden a actuar los más grandes de la música de baile.

Aunque centrada en su trabajo, Anastasia no deja de lado su educación y en el año 2015 consigue un Diploma en Gestión Anticrisis. A partir de este año comienza a hacerse conocida en las salas de fiesta de Ibiza y los contratos no dejan de sucederse. 

Trabajadora incansable y con una personalidad altamente perfeccionista, Anastasia diseña y se confecciona ella misma los trajes que luce en sus actuaciones y que forman parte de su espectáculo. 

Además de en salas de fiesta y los más prestigiosos hoteles, actúa también en eventos corporativos, presentaciones, exhibiciones, desfiles de moda, inauguraciones, programas de TV, fiestas en barcos y eventos privados como bodas o cumpleaños

Su carrera musical la ha llevado a actuar por escenarios de toda Europa y también en lugares tan especiales como Dubái, donde la calidad de sus interpretaciones y el lujo que destilan sus actuaciones han hecho que su show sea escogido para ser representado en sus exclusivos hoteles.

Incluso hemos podido verla actuando en Andorra durante la edición 2016 del Andorra Shopping Festival.

2017 
Pronto podremos disfrutar de su primer single, grabado en EE. UU. en los famosos estudios Avatar de Nueva York y en el que han participado músicos de primer nivel, algunos de los cuales han acompañado a artistas tan conocidos como Whitney Huston o Prince. El trabajo ha sido producido por Jerry Barnes y su hermana Katreese Barnes ganadora de dos premios Emmy.

Su carrera como modelo 
Aunque Anastasia es sobre todo saxofonista, también realiza trabajos como modelo. Sus inicios en el mundo de la moda tuvieron lugar en Minsk, cuando comenzaba a participar en eventos y salas de fiesta tocando el saxo.

La moda es una de sus grandes pasiones y por eso ha trabajado con diferentes marcas no solo como músico, interpretando sus temas en desfiles y eventos publicitarios, sino también como modelo en sus campañas y anuncios promocionales.

A pesar de no ser su ocupación principal, a lo largo de su carrera se le ha requerido para realizar campañas publicitarias para firmas tan conocidas internacionalmente como Sport zone, Peugeuot o Nescafé. También ha aparecido en revistas muy importantes en el mundo de la moda, como Cosmopolitan.

El deporte, su otra pasión 
Anastasia McQueen siempre ha declarado que adora vivir en Ibiza. Allí tiene la oportunidad de dedicarse a otra de sus pasiones, los deportes relacionados con el mar. Para mantenerse en forma, quemar adrenalina y disfrutar de la vida, Anastasia practica diferentes deportes, como el Seabob o el que actualmente es su favorito, el Hoverboard.

Actualmente, tras conseguir poner en marcha su carrera como saxofonista, Anastasia ha creado una compañía dedicada a todo tipo de eventos en Ibiza, incluidos los relacionados con el mar.

Enlaces externos
 Web Oficial Anastasia McQueen
 Twitter Twitter Oficial Anastasia McQueen
 Facebook Facebook Oficial Anastasia McQueen
 Instagram Instagram
 Youtube Canal de Youtube Oficial Anastasia McQueen
 Noticia publicada en Diario Andaluz
 Noticia publicada en 
 Noticia publicada en Viajesone
 Noticia publicada en Noticias Vigo
 Noticia publicada en 

Mujeres músicas de España
Saxofonistas de España